Az Egyesült Jobboldal egy politikai pártszövetség, ami jobboldali pártokat listázza.

 Egyesült Jobboldal (Lengyelország) - Lengyelországi jobboldali pártszövetség.
 Egyesült Jobboldal (Olaszország) - Olaszországi jobboldali pártszövetség.
 Egyesült Jobboldal (Izrael) - Izraeli jobboldali pártszövetség.
 Albániai Egyesült Jobboldal - Albán jobboldali pártszövetség.